Лигеи () — род насекомых из семейства Lygaeidae, насчитывающий более 70 видов, по другим данным около 50 видов.

Описание 
Размеры тела 8—13 мм. Внутренний край глаз с неглубокой ложбинкой. Отверстия пахучих желез находятся в небольших бугорках. Тело окрашено контрастно в красный и чёрный цвет.

Виды

 Lygaeus alboornatus Blanchard, E., 1852
 Lygaeus analis Dallas, W.S., 1852
 Lygaeus argutus Brailovsky, H., 1982
 Lygaeus arvernus Piton & N. Theobald, 1935
 Lygaeus ashlocki Brailovsky, H., 1978
 Lygaeus atavinus Heer, 1853
 Lygaeus bahamensis Barber, H.G. & P.D. Ashlock, 1960
 Lygaeus bettoni Distant, W.L., 1901
 Lygaeus buettikeri Hamid, A. & B.L. Hamid, 1985
 Lygaeus celasensis Theobald, N., 1937
 Lygaeus coccineus Barber, H.G., 1923
 Lygaeus cognatus Walker, F., 1872
 Lygaeus creticus Lucas, 1854
 Lygaeus cruentatus Costa, A., 1839
 Lygaeus dasypus Heer, 1853
 Lygaeus dearmasi Alayo, 1973
 Lygaeus degeni Distant, W.L., 1918
 Lygaeus dellachiaje Hope *, 1847
 Lygaeus deprehensus Heyden, 1859
 Lygaeus deucalionis Heer, 1853
 Lygaeus dichrous Montrouzier, 1855
 Lygaeus discifer Motschulsky, V., 1863
 Lygaeus dives Distant, W.L., 1918
 Lygaeus dohertyi Distant, W.L., 1904
 Lygaeus elongatiabdominalis Theobald, N., 1937
 Лигей пятнистый (Lygaeus equestris Linnaeus, 1758)
 Lygaeus faeculentus Scudder, S.H., 1890
 Lygaeus flavescens Winkler & I.M. Kerzhner, 1977
 Lygaeus flavomarginatus Matsumura, 1913
 Lygaeus formosanus Shiraki, 1913
 Lygaeus formosus Blanchard, 1840
 Lygaeus froeschneri Brailovsky, H., 1978
 Lygaeus gracilentus Forster *, 1891
 Lygaeus gratiosus Forster *, 1891
 Lygaeus hanseni Jakovlev, B.E., 1883
 Lygaeus hastatus Fabricius, 1803
 Lygaeus heeri Slater, J.A., 1964
 Lygaeus inaequalis Walker, F., 1872
 Lygaeus kalmii Stal, 1874
 Lygaeus leucospilus Walker, F., 1870
 Lygaeus longiusculus Walker, F., 1872
 Lygaeus lugubris Montrouzier, 1855
 Lygaeus melanostolus (Kiritshenko, A.N., 1928)
 Lygaeus multiguttatus Herrich-Schaeffer, G.H.W., 1850
 Lygaeus murinus (Kiritshenko, A.N., 1913)
 Lygaeus negus Distant, W.L., 1918
 Lygaeus nugatoria Kelso, 1937
 Lygaeus obscurellus Theobald, N., 1937
 Lygaeus obsolescens Scudder, S.H., 1890
 Lygaeus oppositus Brailovsky, H., 1978
 Lygaeus oreophilus (Kiritshenko, A.N., 1931)
 Lygaeus pallipes Wolff, 1804
 Lygaeus peruvianus Brailovsky, H., 1978
 Lygaeus pubicornis Fabricius, J.C., 1775
 Lygaeus reclivatus Say, 1825
 Lygaeus scabrosus Fabricius, J.C., 1775
 Lygaeus sexpustulatus (Fabricius, J.C., 1775)
 Lygaeus signatus Costa, A., 1862
 Lygaeus simlus Distant, W.L., 1909
 Lygaeus simulans Deckert, 1985
 Lygaeus sinensis Reuter, O.M., 1888
 Lygaeus sipolisi Fallou, 1891
 Lygaeus sjostedti (Lindberg, H., 1934)
 Lygaeus slateri Gorski, L.J., 1968
 Lygaeus stabilitus Scudder, S.H., 1890
 Lygaeus taitensis Guerin, F.E., 1838
 Lygaeus teraphoides Jakovlev, B.E., 1890
 Lygaeus tinctus Heer, 1853
 Lygaeus tristriatus Herrich-Schaeffer, G.H.W., 1850
 Lygaeus truculentus Stål, 1862
 Lygaeus trux Stål, 1862
 Lygaeus turcicus Fabricius, 1803
 Lygaeus vaccaroi Mancini, C., 1954
 Lygaeus vicarius Winkler & I.M. Kerzhner, 1977
 Lygaeus wagleri
 Lygaeus wangi Zheng, L.Y. & H.G. Zou, 1992
 Lygaeus wygodzinskyi Alayo, 1973

Распространение
Представители рода встречаются преимущественно в Старом Свете. В Палеарктике известно 17 видов, в Европе. Несколько видов обитают в Северной Америке. Один вид (Lygaeus alboornatus) достигает Аргентины.

Примечания

Земляные клопы
Роды полужесткокрылых